Досрочные парламентские выборы в Науру прошли 8 апреля 2000 года. Все кандидаты были независимыми. Президент Рене Харрис был переизбран президентом, получив в новом парламенте на один голос больше, чем Бернард Довийого. Но, однако, несколько дней позже спикер парламента Людвиг Скотти и его заместитель Росс Харрис ушли в отставку и президент потерял большинство. После его отставки 20 апреля президентом был избран Довийого. Явка составила 88,8 %.

Результаты

Примечания 

Апрель 2000 года
Науру
Выборы в Науру
2000 год в Науру